Supra – modello di automobile 1978-2002
Supra – modello di automobile 2019-
Supra – tradizione georgiana
Montréal Supra – squadra di calcio canadese